Jane’s Fighting Ships — ежегодно издаваемый справочник по боевым кораблям мира (существуют онлайн-версия, версии на компакт-дисках и микрофишах). Каждое издание содержит информацию обо всех боевых кораблях мира, упорядоченную по странам и включающую информацию о названиях кораблей, размерениях, вооружении, силуэтах, фотографиях и тому подобном.

Издание основано Джоном Фредериком Томасом Джейном и впервые издано в 1898 году как «Jane’s All the World’s Fighting Ships». Ниже приведён список изданий, вышедших в печать в формате оригинального издания 1898 года.

Ссылки 
 
 
 Jane’s Fighting Ships на сайте библиотеки Царское Село в формате PDF

Справочники
Военно-морской флот